Tonight’s Girlfriend ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Naughty America. Seit 2012 wurden mehr als 100 Folgen gedreht.

Auszeichnungen 
Die Serie als Ganzes wurde ab 2012 bei verschiedenen Wettbewerben mit Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach beim XBIZ Award. Zusätzlich gehörten bei diesem Wettbewerb auch einzelne Titel in der Kategorie Vignette Release of the Year zu den Nominierten, so die Teile 7, 11, 22 und 41.

Darüber hinaus gab es auch zwei Nominierungen 2013 in den Kategorien New Series of the Year und Best Scene – Vignette Release (Kortney Kane & Alec Knight). sowie 2015 und 2016 weitere Nominierungen in der Kategorie Best Scene – Vignette Release (Teil 22 mit Julia Ann, Phoenix Marie und Johnny Castle, Teil 24 mit Nicole Aniston und Levi Cash sowie Teil 41 mit Ava Addams und Johnny Castle).

Darstellerinnen 
 Tonight’s Girlfriend Vol.1 (2012): Madelyn Marie, Alanah Rae, Krissy Lynn
 Tonight’s Girlfriend Vol.2 (2012): Emma Starr, Lexi Belle, Kagney Linn Karter, Gracie Glam
 Tonight’s Girlfriend Vol.3 (2012): Lezley Zen, Bobbi Starr, Phoenix Marie
 Tonight’s Girlfriend Vol.4 (2012): Julia Ann, Jayden Jaymes, Tasha Reign
 Tonight’s Girlfriend Vol.5 (2012): Ann Marie Rios, Briana Blair, Breanna Benson
 Tonight’s Girlfriend Vol.6 (2012): Rachel Roxxx, Alexis Texas, Tanya Tate
 Tonight’s Girlfriend Vol.7 (2012): Asa Akira, April O’Neil, Kortney Kane
 Tonight’s Girlfriend Vol.8 (2012): Diana Doll, Juelz Ventura, Ariella Ferrara
 Tonight’s Girlfriend Vol.9 (2012): Courtney Cummz, Jenni Lee, Veronica Avluv
 Tonight’s Girlfriend Vol.10 (2012): India Summer, Esperanza Gomez, Capri Cavanni
 Tonight’s Girlfriend Vol.11 (2012): Jessica Jaymes, Audrey Bitoni, Madison Ivy
 Tonight’s Girlfriend Vol.12 (2013): Lisa Ann, Brandi Love, Amy Brooke
 Tonight’s Girlfriend Vol.13 (2013): Ava Devine, Eva Angelina, Priya Rai
 Tonight’s Girlfriend Vol.14 (2013): Alexis Ford, Nicole Aniston, Victoria Lawson
 Tonight’s Girlfriend Vol.15 (2013): Chanel Preston, Kristina Rose, Raylene
 Tonight’s Girlfriend Vol.16 (2013): Bridgette B, Lily Carter, Lizz Taylor, Misty Stone
 Tonight’s Girlfriend Vol.17 (2013): Brooklyn Lee, Dana DeArmond, Eva Karera
 Tonight’s Girlfriend Vol.18 (2013): Aleksa Nicole, Kagney Linn Karter, Rachel Roxxx
 Tonight’s Girlfriend Vol.19 (2013): Angelina Valentine, Kortney Kane, Nicole Aniston
 Tonight’s Girlfriend Vol.20 (2013): Jayden Jaymes, Samantha Saint, Tasha Reign
 Tonight’s Girlfriend Vol.21: Allie Haze, Courtney Cummz, Lexi Belle
 Tonight’s Girlfriend Vol.22: Chanel Preston, Julia Ann, Phoenix Marie, Veronica Avluv
 Tonight’s Girlfriend Vol.23: Asa Akira, Juelz Ventura, Sarah Vandella
 Tonight’s Girlfriend Vol.24: Brandi Love, Nicole Aniston
 Tonight’s Girlfriend Vol.25: Jayden Jaymes, Kendra Lust, Lisa Ann
 Tonight’s Girlfriend Vol.26: Abbey Brooks, Breanne Benson, Jessie Rogers
 Tonight’s Girlfriend Vol.27: Darla Crane, Riley Evans, Yurizan Beltran
 Tonight’s Girlfriend Vol.28: Lisa Ann, Nikita Von James, Riley Reid
 Tonight’s Girlfriend Vol.29: Diamond Foxxx, Brooklyn Lee, Teal Conrad
 Tonight’s Girlfriend Vol.30: Emma Starr
 Tonight’s Girlfriend Vol.31: Christy Mack, Kendra Lust, Luna Star
 Tonight’s Girlfriend Vol.32: Lily Carter, Nikki Benz, Rachel Starr
 Tonight’s Girlfriend Vol.33: Jenni Lee, Tanya Tate, Brandy Aniston
 Tonight’s Girlfriend Vol.34: Brandi Love, India Summer, Marie McCray
 Tonight’s Girlfriend Vol.35: Jennifer Dark, Kagney Linn Karter, Romi Rain
 Tonight’s Girlfriend Vol.36: Phoenix Marie, Jessica Robbin, Diana Prince
 Tonight’s Girlfriend Vol.37: Monique Alexander, Eva Karera, Krissy Lynn
 Tonight’s Girlfriend Vol.38: Audrey Bitoni, Kendra Lust, Riley Evans
 Tonight’s Girlfriend Vol.39: Abbey Brooks, Ava Addams, Nikita Von James
 Tonight’s Girlfriend Vol.40: Capri Cavanni, Nikki Sexx, Riley Reid
 Tonight’s Girlfriend Vol.41: Ava Addams, Phoenix Marie, Emma Starr
 Tonight’s Girlfriend Vol.42: Chanel Preston, Darla Crane, Phoenix Marie
 Tonight’s Girlfriend Vol.43: Lyla Storm, Rilynn Rae, Romi Rain
 Tonight’s Girlfriend Vol.44: Allie Haze, Tasha Reign, Sandee Westgate
 Tonight’s Girlfriend Vol.45: Katie Cox, Holly Michaels, Siri
 Tonight’s Girlfriend Vol.46: Jennifer Dark, Kagney Linn Karter, Summer Brielle Taylor
 Tonight’s Girlfriend Vol.47: Alektra Blue, Alexis Adams, Brooklyn Chase
 Tonight’s Girlfriend Vol.48: Ashley Fires, Dani Daniels, Noelle Easton
 Tonight’s Girlfriend Vol.49: Jada Stevens, Sandee Westgate, Valentina Nappi
 Tonight’s Girlfriend Vol.50: Aaliyah Love, Anissa Kate, Keisha Grey
 Tonight’s Girlfriend Vol.51: Sarah Jay, Syren Demer, Trinity St. Clair
 Tonight’s Girlfriend Vol.52: Jessie Volt, Kleio Valentien, Sovereign Syre
 Tonight’s Girlfriend Vol.53: Ariana Marie, Ariella Ferrera, Nadia Hilton
 Tonight’s Girlfriend Vol.54: Heather Vahn, Bridgette B, Marina Visconti
 Tonight’s Girlfriend Vol.55: Diamond Jackson, Missy Martinez, Nicole Aniston
 Tonight’s Girlfriend Vol.56: Whitney Westgate, Kennedy Leigh, Sydney Leathers
 Tonight’s Girlfriend Vol.57: Adriana Chechik, Bree Daniels, Dana DeArmond
 Tonight’s Girlfriend Vol.58: AJ Applegate, Cherry Morgan, Kayla Kayden
 Tonight’s Girlfriend Vol.59: Brooke Wylde, Holly West, Sarah Jay
 Tonight’s Girlfriend Vol.60: Alura Jenson, Brook Ultra, Rahyndee
 Tonight’s Girlfriend Vol.61: Abella Danger, Ashley Sinclair, Devyn Cole
 Tonight’s Girlfriend Vol.62: Ava Addams, Francesca Le, Jillian Janson, Karla Kush
 Tonight’s Girlfriend Vol.63: Eva Lovia, Gianna Nicole, Nicole Aniston
 Tonight’s Girlfriend Vol.64: Phoenix Marie, Nina Elle, Jaclyn Taylor
 Tonight’s Girlfriend Vol.65: Cherie DeVille, Richelle Ryan, Mia Lelani
 Tonight’s Girlfriend Vol.66: Nicole Aniston, Peta Jensen, Shawna Lenee
 Tonight’s Girlfriend Vol.67: Cassidy Klein, Gigi Allens, Eve Lawrence
 Tonight’s Girlfriend Vol.68: Casey Calvert Charley Chase, Veronica Vain
 Tonight’s Girlfriend Vol.69: Anya Ivy, Alexis Adams, Destiny Dixon
 Tonight’s Girlfriend Vol.70: Mia Malkova, Dana DeArmond, Holly Heart
 Tonight’s Girlfriend Vol.71: Alexis Fawx, Hope Howell, Kimber Lee
 Tonight’s Girlfriend Vol.72: Allie Haze, Audrey Bitoni, Alexis Adams
 Tonight’s Girlfriend Vol.73: Kendra Lust, Alexa Grace, Nikki Benz
 Tonight’s Girlfriend Vol.74: Adriana Chechik, Abigail Mac, Alexa Nova
 Tonight’s Girlfriend Vol.75: Mia Malkova, Sydney Cole, Zoey Laine
 Tonight’s Girlfriend Vol.76: Brandi Love, Katrina Jade, Alex Grey
 Tonight’s Girlfriend Vol.77: Abella Danger, Elsa Jean, Sarah Jessie
 Tonight’s Girlfriend Vol.78: Nicole Aniston, Karlee Grey, Nina North
 Tonight’s Girlfriend Vol.79: Anissa Kate, Harley Jade, Christiana Cinn
 Tonight’s Girlfriend Vol.80: Riley Reid, Romi Rain, Abigail Mac
 Tonight’s Girlfriend Vol.81: Jessa Rhodes, Lily Adams, Rachel Roxxx
 Tonight’s Girlfriend Vol.82: Aidra Fox, Blake Eden, Brooke Brand
 Tonight’s Girlfriend Vol.83: AJ Applegate, Juelz Ventura, Sheridan Love
 Tonight’s Girlfriend Vol.84: Ashley Adams, Lily LaBeau, McKenzie Lee
 Tonight’s Girlfriend Vol.85: Bridgette B, Aaliyah Love, Olive Glass
 Tonight’s Girlfriend Vol.86: Cherie DeVille, Syren De Mer, Melissa Moore
 Tonight’s Girlfriend Vol.87: Karla Kush, Richelle Ryan, Brett Rossi
 Tonight’s Girlfriend Vol.88: Angela White, Katrina Jade, Violet Starr
 Tonight’s Girlfriend Vol.89: Lauren Phillips, Ana Foxxx, Kayla Kayden
 Tonight’s Girlfriend Vol.90: Reagan Foxx, Nicole Aniston, Alexis Monroe
 Tonight’s Girlfriend Vol.91: Julia Ann, Natalia Starr, Christiana Cinn
 Tonight’s Girlfriend Vol.92: Krissy Lynn, Casey Calvert, Alix Lynx
 Tonight’s Girlfriend Vol.93: Brandi Love, Luna Star, Nina North
 Tonight’s Girlfriend Vol.94: Kate England, Anya Ivy, Alex Harper
 Tonight’s Girlfriend Vol.95: Valentina Nappi, Romi Rain, Tiffany Watson
 Tonight’s Girlfriend Vol.96: Lana Rhoades, Nina Elle, Skylar Snow
 Tonight’s Girlfriend Vol.97: Maya Kendrick, Hadley Mason, Audrey Royal
 Tonight’s Girlfriend Vol.98: Ella Knox, Candice Dare, Aaliyah Hadid
 Tonight’s Girlfriend Vol.99: Sara Jay, Elena Koshka, Sarah Jessie
Tonight's Girlfriend Vol. 100: Ashly Anderson, Amia Miley, Nina North
Tonight's Girlfriend Vol. 101: Nia Nacci, Pristine Edge, Aubrey Black
Tonight's Girlfriend Vol. 102: India Summer, Ariella Ferrera, Eva Long
Tonight's Girlfriend Vol. 103: Reagan Foxx, Alina Lopez, Lacey Channing
Tonight's Girlfriend Vol. 104: Veronica Avluv, Kleio Valentien, August Taylor
Tonight's Girlfriend Vol. 105: Elena Koshka, Katie Morgan, Jenna Reid
Tonight's Girlfriend Vol. 106:  Aidra Fox, Sara Jay, Alana Cruise
Tonight's Girlfriend Vol. 107: Abella Danger, Sheridan Love, Vanessa Decker
Tonight's Girlfriend Vol. 108: Cherie DeVille, Ella Knox, Eva Notty
Tonight's Girlfriend Vol. 109: Ryan Keely, Brooklyn Chase, Amia Miley
Tonight's Girlfriend Vol. 110: Bridgette B, Kenzie Taylor, Olive Glass
Tonight's Girlfriend Vol. 111: Julia Ann, Sara Jay, Moka Mora
Tonight's Girlfriend Vol. 112: Elsa Jean, Brooklyn Chase, Sovereign Syre

Auszeichnungen 
Erotic Lounge Awards
 2012: Beste Serie (Jury Award)

NightMoves Award
 2015: Best Ongoing Series (Fanwahl)

XBIZ Award
 2013: New Series of the Year, Vignette Series of the Year
 2014: Vignette Series of the Year
 2015: Vignette Series of the Year
 2016: Vignette Series of the Year

Weblinks 
 Eigene Webpräsenz
 Titel der Reihe in der Internet Adult Film Database

Einzelnachweise 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film